Christian Jacobæus kan syfta på:

Anton Christian Jacobæus (1911-1988), svensk ingenjör
Hans Christian Jacobæus (1879-1937), svensk läkare